HM eller hm kan avse:

 HM (patient) – det anonymiserade namnet på en epilepsipatient från Connecticut
  HM – förkortning för det svenska klädföretaget Hennes & Mauritz (altenativ akronym H&M)
 hm – ett längdmått motsvarande 100 meter, se Hektometer
 .hm – nationell toppdomän för Heard- och McDonaldsöarna